In Our Lifetime – album di Marvin Gaye del 1981
In Our Lifetime – traccia dell'album omonimo di Marvin Gaye
In Our Lifetime – album di Dave Douglas del 1995
In Our Lifetime – singolo dei Texas del 1999, dall'album The Hush
In Our Lifetime, Vol. 1 –  album di 8Ball & MJG del 1999